Ginevra ist 
 ein weiblicher Vorname, Namensträgerinnen:
Ginevra Cantofoli (1618–1672), italienische Barockmalerin
Ginevra Elkann (* 1979), italienische Filmregisseurin, Enkelin von Gianni Agnelli
 fiktive Personen
Ginevra "Ginny" Weasley, eine der Hauptfiguren in den Harry-Potter-Romanen

 der Nachname (Pseudonym) der deutschen Malerin Helga Ginevra
 Ginevra de' Benci  (1457–um 1520), eine Dame aus dem Florentiner Adel, von Leonardo da Vinci porträtiert, siehe Bildnis der Ginevra de’ Benci
 der Titel einer Novelle von Ferdinand von Saar, siehe Ginevra (Novelle)
 der Titel einer Oper von Johann Simon Mayr, siehe Ginevra di Scozia
 Teil des Titels einer Oper von Carlo Valentini, L'Orfanella di Ginevra
 Teil des Titels einer Oper von Fromental Halévy, Guido und Ginevra, oder Die Pest von Florenz
 ein Film von Ingemo Engström, siehe Ginevra (Film)
 der Name des Asteroiden mit der Nummer 613, siehe (613) Ginevra
 die italienische Bezeichnung für Genf

Siehe auch:
Artus(-Sage) Guinevere: Frau von König Artus und Geliebte des Ritters Lancelot.